Radini je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Brtonigla, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 111 stanovnika te 38 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji